Мейсон Мур (англ.  Mason Moore, справжнє ім'я Меган Моррісон;  , Гранада-Хіллс, Каліфорнія, США) — американська модель і порноакторка.

Премії і номінації 

 2010 AVN Award nominee — Best All-Girl Group Sex Scene for Big Toy Orgy
 2010 AVN Award nominee — Best All-Girl Three-Way Sex Scene for Sweet Cheeks 11
 2010 XBIZ Award nominee — Нова старлетка року
 2010 F. A. M. E. Award finalist — New Favorite Starlet
 2011 AVN Award nominee — Unsung Starlet of the Year
 2011 AVN Award nominee — Best Anal Sex Scene for A Girl, a Boy & a Toy,
 2011 AVN Award nominee — Best Double Penetration Sex Scene for Bra Busters,
 2011 AVN Award nominee — Best Three-Way Sex Scene (G/B/B) for Slutty & Sluttier 11,
 2012 AVN Award nominee — Unsung Starlet of the Year

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт Мейсон Мур 
 
 
 Мейсон Мур  на сайті моделей LA Direct Models
 Профіль Мейсон Мур  на AVN.com

Американські порноакторки
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Персоналії за алфавітом
Народились 1985
Народились 1 лютого
Сторінки з неперевіреними перекладами
Порноактори та порноакторки, відомі під псевдонімами